Codex Petropolitanus, łacińska nazwa dla Sankt Petersburg Kodeks i odnosi się do kilku rękopisów przechowywanych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej, Sankt Petersburg:

 Kodeks Petropolitanus Purpureus N (022), rękopis Nowego Testamentu, VI wiek, pisany majuskułą, srebrnym atramentem na purpurowym pergaminie, część jego kart przechowywana jest w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej. Pozostałe karty znajdują się w British Library w Londynie, the Byzantine museum in Salonikach, w Watykanie, w Lermaie/Alessandrii we Włoszech, na Patmos, oraz w Pierpont Morgan Library w Nowym Jorku.
 Kodeks Petropolitański Π (041), rękopis Nowego Testamentu, IX wiek, pisany majuskułą, przechowywany w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej.
 Rękopis Starego Testamentu B19A, nazywany też Kodeksem Leningradzkim (Codex Leningradensis)
 Rękopis Tertuliana, Apologeticus z VIII–IX wieku, nazywany czasem Codex Petropolitanus Latinus Q.v.I.40. stanowiony jest przez 61 pergaminowych kart, powstał w Abbey of Corbie.

Manuskrypty